T: El terrícola es el décimo séptimo episodio de la séptima temporada de la serie animada Futurama. Será transmitida originalmente en Comedy Central el 26 de junio del 2013.

Sinopsis
Cuando Fry queda abandonado en un planeta lejano, Jrrr, un joven monstruo se hace amigo de él y está destinado para traerlo de vuelta a casa.

Véase también 

 Los robots y la cigüeña
 A brazo partido
 Decision 3012
 El Ladrón Bolsafaz
 Zapp el Idiota
 El Efecto Mariborla
 El tío de los Seis Millones de Dólares
 La monda con pan
 Libre Albedrío, tío
 Deseos de casi morir
 31st Century Fox
 Viva Marte Las Vegas
 Naturama
 La barriga de plomo
 Pavimento 2-D
 T: El terrícola
 El gran romance de Fry y Leela
 La antorcha inhumana
 Pozo de diversión del Sábado por la mañana
 Calculón 2.0
 Assie vuelve a casa
 Leela y la planta de los genes
 Juego de Tonos
 Asesinato en Planet Express
 Hedor y pestilencia
 Mientras tanto

Enlaces externos 
 T: The Terrestrial en Futurama Wiki en inglés.
 T: The Terrestrial en Episodios de Futurama en español.

Episodios de Futurama